Genezis (film) – Bogdán Árpád 2018-ban Cseh Anna Marie főszereplésével készült romagyilkosságokról szóló nagyjátékfilmje
 Mózes első könyve – Bibliai fogalom